Aarde, water, lucht en vuur, van beneden naar boven volgens Empedocles' elementenleer
Element (oudheid), stoffen of krachten waartoe volgens oude religies alles op aarde te herleiden is
Vier Elementen (boeddhisme), beschrijving van de materiële wereld door Gautama Boeddha

Schilderkunst 
 De vier elementen, een schilderijenreeks van Jan Brueghel de Oude
 De vier elementen, een schilderijenreeks van Jan Brueghel de Jonge
 De vier elementen, een schilderijenreeks van Joachim Beuckelaer
De vier elementen, een schilderij van Louis Finson